Gisshultasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gisshultasjön (Nässjö socken, Småland, 638733-143916), sjö i Nässjö kommun,  (79,7 ha)
Gisshultasjön (Nässjö socken, Småland, 638890-143910), sjö i Nässjö kommun,  (28,8 ha)
Gisshultasjön (Tolgs socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (18,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn